Sybaldia (Sibbaldia L.) – rodzaj roślin z rodziny różowatych (Rosaceae). Do rodzaju należy w zależności od ujęcia od 6 do około 20 gatunków, występujących w strefie okołobiegunowej i na obszarach górskich półkuli północnej. Do flory Polski należy sybaldia rozesłana (S. procumbens). Nazwa rodzajowa upamiętnia profesora medycyny z Edynburga – Roberta Sibbalda (1642–1722).

Morfologia 
 Pokrój Niewysokie (zwykle od 2 cm do 15 cm wysokości, rzadziej do 30 cm) byliny o drewniejące nasadzie. Pęd płożący lub wzniesiony, zwykle szczeciniasto lub przylegle owłosiony, rzadko nagi.
 Liście Skrętoległe, w większości skupione w przyziemnej rozecie, trójdzielne lub rzadziej pojedyncze. U nasady z trwałymi, pochwiastymi przylistkami. Blaszka do 3 cm długości, z listkami na szczycie ząbkowanymi.
 Kwiaty Skupione po 3–12 w szczytowy kwiatostan, rzadziej pojedyncze. Kwiaty osiągają średnicę od 4 do 7 (rzadko 10) mm, wsparte są 5 drobnymi listkami kieliszka. Hypancjum płytkie, do 4 mm średnicy. Okółki okwiatu składają się z 5 działek i 5 płatków. Działki kielicha lancetowate do jajowatych, rozpostarte. Płatki korony żółte. Pręciki w liczbie 5 (rzadziej 10) są krótsze od płatków korony. Słupki w liczbie od 5 do 15, rzadko do 30.
 Owoce Nagie niełupki odpadające pojedynczo, ale skupione w owoc zbiorowy, wsparty trwałymi działkami kielicha i hypancjum.

Systematyka 
Pozycja systematyczna przedstawicieli tego rodzaju jest problematyczna. Włączani bywają w całości lub w części do rodzajów Argentina Hill, Piletophyllum (Soják) Soják, Potentilla, Sibbaldianthe Juzepczuk. lub Sibbaldiopsis.

 Pozycja systematyczna
Rodzaj z podplemienia Fragariinae, plemienia Potentilleae, podrodziny Rosoideae, rodziny różowatych (Rosaceae Juss.), rzędu różowców, kladu różowych w obrębie okrytonasiennych.

 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

 Wykaz gatunków
 Sibbaldia aphanopetala Hand.-Mazz.
 Sibbaldia cuneata Edgew. – sybaldia klinowata
 Sibbaldia cuneifolia (Bertol.) Paule & Soják
 Sibbaldia macrophylla Turcz. ex Murav.
 Sibbaldia olgae Juz. & Ovcz.
 Sibbaldia parviflora Willd.
 Sibbaldia perpusilla (Hook.f.) Chatterjee
 Sibbaldia procumbens L. – sybaldia rozesłana
 Sibbaldia semiglabra C.A.Mey.
 Sibbaldia trullifolia (Hook.f.) Chatterjee

Przypisy 

Różowate